СМЗ — многозначная аббревиатура.

 СМЗ — Смоленский государственный музей-заповедник
 СМЗ — Служба муниципального заказа
 СМЗ — Стратосферно-мезосферный зонд

Заводы 
 Машиностроительные
 СМЗ — Семипалатинский машиностроительный завод
 СМЗ — Соломбальский машиностроительный завод
 СМЗ — Смоленский машиностроительный завод
 СМЗ — Савёловский машиностроительный завод
 СМЗ — Себряковский машиностроительный завод
 СМЗ — Сумской машиностроительный завод
 СМЗ — Салаватский машиностроительный завод

 Металлургические
 СМЗ — Серовский металлургический завод
 СМЗ — Салдинский металлургический завод
 СМЗ — Столбовской металлургический завод
 СМЗ — Самарский металлургический завод

 Механические
 СМЗ — Саранский механический завод
 СМЗ — Солнечногорский механический завод

 Другие
 СМЗ — Севастопольский морской завод
 СМЗ — Суздальский медоваренный завод
 СМЗ — Серпуховский мотоциклетный завод
 СМЗ — Соликамский магниевый завод

См. также 
 CMS
 ЕСМЗ — единая служба муниципального заказчика
 ССМЗ — спутниковая система межевания земель
 НСМЗ — Нижнесалдинский металлургический завод
 ВСМЗ — Владимиро-Суздальский музей-заповедник ср.: ВСИАХМЗ
 БСМЗ — Балтийский судомеханический завод
 АИС МЗ — автоматизированная информационная система «Муниципальный заказ»
 ЦСМЗ — Центр содействия международной защите
 СМЗРАДН — самоходный зенитный ракетно-артиллерийский дивизион
 СМЗР — сеть комплексного мониторинга загрязнения природной среды и состояния растительности
 ПДесМЗ — противодесантное минное заграждение
 НСМЗ — Нижнесергинский металлургический завод
 ЗСМЗ — Ордена Ленина Западно-Сибирский металлургический завод имени 50-летия Великого Октября
 ВСМЗ — Верхнесинячихинский металлургический завод